Не́йтон А́ллен (; род. 28 октября 1995) — ямайский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в эстафете 4×400 метров.

Биография 
Успехи Нейтона начались в школе с давними легкоатлетическими традициями St. Jago High School, где он тренировался у Дэнни Хоуторна. Участвовал в юниорском чемпионате мира 2014 года, где стал третьим в эстафете.

После установления личного рекорда весной 2015 года (45,30), стал привлекаться во взрослую команду страны. В качестве резервиста бежал в предварительных забегах на эстафетном чемпионате мира и чемпионате мира в помещении.

В 2016 году на национальных отборочных соревнованиях занял третье место и попал в команду на Олимпийские игры. В Рио-де-Жанейро бежал в эстафете 4×400 метров в забеге и в финале, внеся свой вклад в завоевание серебряных медалей.

В мае 2017 года впервые пробежал 400 метров быстрее 45 секунд, улучшив личный рекорд более чем на полсекунды — 44,52. По ходу сезона он несколько раз преодолевал этот рубеж, в том числе в победном финале чемпионата Ямайки (44,58) и на чемпионате мира в Лондоне. В британской столице он показал второе время по итогам полуфиналов (44,19), но в решающем забеге выступил хуже и финишировал пятым.

С лета 2016 года — студент Обернского университета в США.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Нейтона Аллена на сайте all-athletics.com
 Профиль Нейтона Аллена на сайте Олимпийских игр 2016 года

Бегуны на короткие дистанции Ямайки
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года